

Musica 
 Blue Train – standard jazz
 Blue Train – album di John Coltrane del 1957
 Blue Train – album compilation di Johnny Cash del 1979

Trasporti 
 Blue Train – treno tra Pretoria e Città del Capo (Sudafrica)